Il nome Stanford solitamente si riferisce alla Stanford University, università statunitense con sede in California.
Il termine può anche riferirsi a:

Geografia 
 
 Stanford – parrocchia civile del Kent
 Stanford – parrocchia civile del Norfolk
 Stanford – parrocchia civile del Northamptonshire
 Stanford in the Vale – parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Stanford-le-Hope – paese dell'Essex
 Stanford-on-Avon – località del distretto di Daventry, Northamptonshire
 
 Stanford – census-designated place della Contea di Santa Clara, California
 Stanford – villaggio della Contea di McLean, Illinois
 Stanford – capoluogo della Contea di Lincoln, Kentucky
 Stanford – capoluogo della Contea di Judith Basin, Montana
 Stanford – città della Contea di Dutchess, New York
 
 Stanford – villaggio della Provincia del Capo Occidentale

Persone 
 Aaron Stanford – attore statunitense
 Charles Villiers Stanford – compositore e organista irlandese
 Jason Gray-Stanford – attore e doppiatore statunitense

Sport 
 Bank of the West Classic – torneo tennistico che si disputa annualmente a Stanford (California)

Psicologia 
 Esperimento carcerario di Stanford – esperimento di psicologia sociale condotto nel 1971